Пещера дракона — многозначный термин:

Пещеры 
 Пещера дракона — одно из названий пещеры Аджиадар-Ункур в Киргизии;
 Пещера дракона  — пещера в Зирау, Саксония;
 Пещера дракона — пещера на Майорке;

Фильмы 
 Пещера дракона — фильм Марка Аткинса;